

Santi 
 San Timoteo, martire in data imprecisata ad Antiochia insieme a San Fausto, celebrato l'8 settembre
 San Timoteo, vescovo e martire (†97), discepolo di San Paolo, celebrato il 26 gennaio
 San Timoteo (†150), martire a Roma insieme al compagno di fede Marco, celebrato il 24 marzo
 San Timoteo (†250), martire in Africa, celebrato il 19 dicembre
 San Timoteo (†298), martire ad Antinoe (Egitto) con la moglie Maura, celebrato insieme a lei il 3 maggio
 San Timoteo (IV secolo), martire in Mauritania insieme ai santi Eutichio e Polio, celebrato il 21 maggio 
 San Timoteo di Gaza (†304), martire in Palestina con santa Tecla e sant'Agapio, celebrato il 19 agosto
 San Timoteo di Roma (†306), martire in Roma, celebrato il 22 agosto
 San Timoteo (†345), martire a Filippi insieme a san Diogene, celebrato il 6 aprile
 San Timoteo di Prusa (†362), vescovo di Prusa in Bitinia e martire, celebrato il 10 giugno
 San Timoteo (†362), martire in Roma insieme ai santi Faustino e Venusto, celebrato il 22 maggio

Altro 
 San Timoteo – titolo cardinalizia